Барака, бараках, баракат () — слово арабского происхождения в переводе означающее «благословение», «благодать», «небесный дар». Сходное по смыслу слово в иудейской традиции — Браха́ ().

Барака
 Барака — коранический термин, означающий «Божественное благословение».
 Барака — документальный фильм о планете Земля, её природе и людях.
 Барака — персонаж компьютерной игры Mortal Kombat.
 Барака — сезонная река в Эритрее и Судане.
 АЭС Барака — атомная электростанция в ОАЭ.
 Барака — латвийский этно-джазовый коллектив, основан в 2004 году в Риге.

Персоналии
 Барака, Аджаму (род. 1953) — афроамериканский правозащитник, кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых в 2016 году.
 Барака, Амири (1934—2014) — афроамериканский поэт, писатель, эссеист и критик, один из представителей битничества
 Барака-хан ас-Саид (1260—1280) — мамлюкский султан Египта.

См. также 
 Барак (значения)
 Баракат

Примечания